

Sigle 
 Toyota Hybrid System

Codici 
 THS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sukhothai (Thailandia)